Yves Michaud peut désigner :
 Yves Michaud (1930-), homme politique et journaliste québécois ;
 Yves Michaud (1944-), philosophe français, directeur de l'Université de tous les savoirs.